En 2018, plusieurs séismes frappent l'île volcanique indonésienne de Lombok.

Contexte 

Lombok est une île d'Indonésie située entre les iles de Bali et de Sumbawa. Sa ville principale est Mataram. Elle abrite le volcan Rinjani dont la dernière éruption date de . Cette île se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.

Séisme du 29 juillet 

Le premier séisme, d'une magnitude de 6,4, frappe l'île le dimanche  à , heure locale ( GMT samedi). Son épicentre était situé à sept kilomètres de profondeur à cinquante kilomètres au nord-est de Mataram. Il a été suivi de . Le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes déclare que . Une semaine plus tard, le bilan s'élève à dix-sept morts. Des centaines de personnes ont été blessées. Plus de deux cents personnes se sont trouvées sans logement, ils ont alors trouvé refuge dans des tentes.

Séisme du 5 août 

Le , l'île est de nouveau touchée par un séisme plus puissant. Il a une magnitude de 7. Les autorités lancent une alerte au tsunami et recommandent à la population de s'éloigner du rivage.Le  le bilan provisoire est de  et l'évacuation de neuf cents touristes est en cours. Il ne cesse d'augmenter. Le  on compte .

De nombreux vacanciers étaient a Lombok pendant le séisme ce dimanche . Parmi eux, il y avait de nombreux français. On constate aussi des dommages à Bali et à Gilis où la secousse du séisme a été ressentie.  Le ministère des affaires étrangères a créé une cellule de crise et de psychologie pour les français revenant de là bas.

Séisme du 9 août 

Le  l'île est de nouveau touchée, mais le séisme est plus faible que celui du , avec une magnitude de 5,9. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités indonésiennes, le bilan s'élève à , et plus d'un millier de blessés.

Séisme du 19 août 

Le 19 août, l'île est de nouveau touchée. Deux séismes de magnitude 6,3 et de 6,9 secouent l'île de Lombok, endommageant des constructions, et entraîne des coupures de courants et des scènes de panique. Le dernier bilan des autorités fait état de dix morts.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Indonésie
Séisme et tsunami de 2004 dans l'océan Indien

Liens externes 

Lombok 2018
Lombok 2018
Juillet 2018
Août 2018
2018 en Indonésie
Histoire de Lombok
Seisme Lombok